Больше-Менгерская волость () — административно-территориальная единица в составе Казанского уезда Казанской губернии и Арского кантона Татарской АССР.

В деревне Мендюш располагалось волостное правление, в деревне Большие Менгеры — квартира полицейского урядника.

Территория бывшей волости является частью земель Атнинского и Арского районов РТ.

География 
Волость находилась на западе уезда, граничила на севере с Мамсинской волостью, на востоке — с Ново-Кишитской волостью, на юге — с Мульминской волостью и на западе — с Больше-Атнинской волостью Казанского уезда и с Кшкловской волостью Царевококшайского уезда.

История 
Волость была образована не позднее 1870 года.

Упразднена в мае 1924 года в связи с укрупнением волостей в ТАССР, территория разделена между Ново-Кишитской, Атнинской и Тукаевской волостями.

Население 

Национальный состав (1885): татары — 11 475 чел. (100,00%).

Населённые пункты

Религия, образование и экономика 
На 1914 г. на территории волости находилось 17 мечетей, 15 мектебов и 1 медресе; в д. Старый Ашит имелся фельдшерский пункт.

В 1914 г. в 2205 дворах насчитывалось 1095 лошадей, 4320 овец, 218 коз и 2128 голов рогатого скота; за крестьянами числилось 19 162 десятины удобной земли.

В 1912 г. было открыто Старо-Ашитское кредитное товарищество; на 1913 год в нём состояло 135 членов.

Люди, связанные с волостью

Примечания 

Волости Казанского уезда